Panetta ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Panetta (* 1959), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Zentralbanker, Mitglied des EZB-Direktoriums
 Francesco Panetta (* 1963), italienischer Leichtathlet
 Jimmy Panetta (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Leon Panetta (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Niki Panetta (* 1986), griechische Leichtathletin